Svartholmsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartholmsörarna (vid Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Svartholmsörarna (vid Keitala, Lovisa), Nyland,

Se även
Svartholms örarna

Robotskapade Finlandförgreningar